Let's Love – singolo di Melanie C del 2003
Let's Love – singolo di David Guetta e Sia del 2020